Salvaterra peut faire référence à :

Salvaterra, une municipalité de l'île de Marajó, dans l'État du Pará.

Salvaterra de Miño (en galicien) ou Salvatierra de Miño (en castillan), une municipalité de la province de Pontevedra, dans la communauté autonome de Galice.

, une paroisse rattachée à la commune de Badia Polesine, dans la province de Rovigo (région de Vénétie) ;
 , une paroisse rattachée à la commune de Casalgrande, dans la province de Reggio d'Émilie (région d'Émilie-Romagne), dont l'existence est attestée depuis le .

Salvaterra de Magos, une municipalité du district de Santarém, dans la région de l'Alentejo,
 , une paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Salvaterra de Magos,
 , une paroisse civile de la municipalité de Salvaterra de Magos ;
 , une paroisse civile de la municipalité de Indaha-a-Nova, dans le district de Castelo Branco (région Centre).

Homonymie de toponyme